Anzac (biscotti) – biscotti diffusi in Australia e Nuova Zelanda
 Anzac – centro abitato del Canada
 Anzac Village – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 ANZAC – acronimo con cui è conosciuto l'Australian and New Zealand Army Corps